Ростислав Петрович Пименов (1884—1920) — подполковник 48-й артиллерийской бригады, герой Первой мировой войны. Участник Белого движения на Юге России, командир Алексеевской артиллерийской бригады, полковник.

Биография 
Из потомственных дворян Области Войска Донского, казак станицы Потемкинской.

Окончил Донской кадетский корпус (1901) и Михайловское артиллерийское училище (1903), откуда выпущен был хорунжим в 3-ю Донскую казачью батарею.

Участвовал в русско-японской войне, за боевые отличия был награжден двумя орденами. Произведен в сотники 15 апреля 1907 года. 24 августа 1907 года переведен во 2-ю запасную артиллерийскую бригаду с переименованием в поручики. Произведен в штабс-капитаны 3 сентября 1910 года.

24 июля 1910 года переведен в 48-ю артиллерийскую бригаду, с которой и вступил в Первую мировую войну. Произведен в капитаны 26 февраля 1915 года «за отличия в делах против неприятеля». Пожалован Георгиевским оружием

15 февраля 1916 года произведен в подполковники, а 8 апреля того же года назначен командиром 6-й батареи 48-й артиллерийской бригады.

С началом Гражданской войны полковник Пименов вступил в Добровольческую армию. Участвовал в 1-м Кубанском походе в управлении артиллерийского дивизиона. В Вооруженных силах Юга России — во 2-й артиллерийской бригаде, затем был командиром 2-й генерала Алексеева легкой батареи. 13 апреля 1919 года назначен командиром 2-го дивизиона 2-й артиллерийской бригады, 18 июня — командиром 1-го дивизиона той же бригады, а 10 ноября 1919 — командиром Алексеевской артиллерийской бригады.

Умер 25 мая 1920 года в Керчи. Был женат, имел дочь.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 14.02.1907)
 Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость» (ВП 19.08.1907)
 Орден Святой Анны 3-й ст. (ВП 18.02.1914)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (Второе дополнение к ВП 1.02.1915)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 6.03.1915)
 мечи и бант к ордену Св. Анны 3-й ст. (ВП 17.07.1915)
 Высочайшее благоволение «за отличия в делах против неприятеля» (ВП 8.12.1915)
 Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами (ВП 9.10.1916)
 Георгиевское оружие (ВП 24.01.1917)

Примечания

Источники 
 
 Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия гражданской войны. — СПб.: «Нева», 2002. — С. 427.
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.

Выпускники Донского кадетского корпуса
Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Участники Русско-японской войны (Россия)
Артиллеристы Первой мировой войны (Россия)
Подполковники (Российская империя)
Первопоходники
Алексеевцы